El término garabato puede referirse:

 cultura:
 garabato, en Chile: lenguaje soez;
 garabato, forma irregular o ilegible de escribir;
 garabato, trazo irregular o no tanto hecho con la pluma o el lápiz, elaborado generalmente en momentos de tedio o somnolencia;

herramientas: 
 garabato, instrumento de hierro en forma de gancho que sirve para colgar, asir o agarrar un objeto;:
 garabato, instrumento para escardar y limpiar la tierra de malas hierbas y para trasplantar;
 garabato, especie de arado en que el timón se sustituye por dos piezas de madera unidas a la cama para que el tiro lo haga una sola caballería;
 garabatos, garfios de hierro sujetos al extremo de una cuerda que sirven para sacar objetos de un pozo;
 garabato, instrumento para evitar que los perros muerdan;

 localidades y divisiones administrativas:
 Garabato, localidad de la Argentina.

botánica:
 Garabato, Acacia praecox, especie de leguminosa de la subfamilia Mimosoideae